Mac či MAC může být:

 keltská předpona příjmení značící „syn“ (variantou je Mc, M''')
MAC adresa – adresa zařízení v lokální počítačové síti (zkratka za Media Access Control)
 Macintosh – řada osobních počítačů vyráběných firmou Apple
 Mac OS – operační systém pro zmíněné počítače
 Message authentication code – kryptografická zpráva určená pro autentizaci zprávy (textu)
 Mandatory access control – forma řízení přístupu ke zdrojům v počítači (počítačová bezpečnost)
 Fleetwood Mac – britská rocková skupina 
 Mac (film) – americký film z roku 1992
 Ingram MAC-10 – americký kompaktní samopal
 Muzeum současného umění Santiago – zkratka Museo de Arte Contemporáneo střet letadel ve vzduchu – zkratka za mid-air collision''